

Musica 
 All the Best – album degli Stiff Little Fingers del 1983
 All the Best! – album di Paul McCartney del 1987
 All the Best – raccolta di Francesco De Gregori del 1992
 All the Best – album dei Los Bravos del 1993
 All the Best – album dei Saga del 1993
 All the Best – album di Leo Sayer del 1993
 All the Best – album di Pupo del 1994
 All the Best – album di Ivan Graziani del 1994
 All the Best – album di Edoardo Bennato del 1996
 All the Best – album di Eduardo De Crescenzo del 1996
 All the Best – album di Tina Turner del 2004
 All the Best – album di Zucchero Fornaciari del 2007
 All the Best – raccolta video di Zucchero Fornaciari del 2007
All The Best – compilation degli The Alan Parsons Project

Altro 
 All the Best – programma di Radio DeeJay